Långrova kan avse någon av nedanstående växter:
 Raps/Kålrot Brassica napus
 Rybs/Åkerkål/Rova, Brassica rapa
 Ryssgubbe, Bunias orientalis

Referenser
Långrova i SAOB.